Ranipur może dotyczyć: 
 Ranipur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand
 Ranipur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh